Eliminacje do Grand Prix 2008 – cykl turniejów żużlowych, które wyłonić mają trójkę żużlowców, którzy wystartują w Grand Prix 2008.

Terminarz

Krajowe eliminacje 

W Polsce nie odbywały się oddzielne krajowe eliminacje. Podobnie jak w 2006 Złoty Kask został rozegrany na początku czerwca – był jednocześnie finałem eliminacji do GP. Polska otrzymała 7 miejsc do rund kwalifikacyjnych. Polski Związek Motorowy zdecydował, że czołowa siódemka ze ZK zostanie wyznaczona do światowych eliminacji (nie przyznano dzikiej karty).

Tomasz Gollob przed zawodami złożył pisemne oświadczenie, iż rezygnuje z nominacji do eliminacji Grand Prix, w przypadku jeżeli taką otrzyma.

Bydgoszcz (finał)
 Bydgoszcz, 6 czerwca 2007 (18:00)
 Sędzia: Ryszard Bryła (Zielona Góra)
 Widzów: ok. 2.500
 NCD: 61,63 s. – Wiesław Jaguś w 7. biegu

Czołowa siódemka:
 Grzegorz Walasek (ZKŻ Kronopol Zielona Góra) – 9 (0,3,3,3)
 Rafał Dobrucki (Marma Polskie Folie Rzeszów) – 9 (2,1,3,3)
 Krzysztof Kasprzak (Unia Leszno) – 9 (3,2,2,2)
 Paweł Hlib (Stal Gorzów) – 8 (3,1,1,3)
 Piotr Protasiewicz (ZKŻ Kronopol Zielona Góra) – 7 (3,1,3,u)
 Jarosław Hampel (Unia Leszno) – 7 (2,2,d,3)
 Damian Baliński (Unia Leszno) – 7 (1,3,2,1)

Rundy kwalifikacyjne

Terenzano (1) 
 23 czerwca 2007 –  Terenzano (FMI)
 Lista startowa:
  Maks Gregoric
  Niklas Klingberg
  Guglielmo Franchetti
  Josef Franc
  Steve Johnston
  Jurica Pavlic
  Richard Hall
  Denis Stojs
  Matej Ferjan
  Niels Kristian Iversen
  David Howe
  Sebastian Aldén
  Henrik Moller
  Rafał Dobrucki
  Kyle Legault
  Andrea Maida
  Marco Gregnanin
  Alessandro Milanese

Miszkolc (2) 
 24 czerwca 2007 –  Miszkolc (MAMS)
 Polacy: Piotr Protasiewicz i Sebastian Ułamek
 Lista startowa:
  László Szatmári
  Zdeněk Simota
  Grigorijs Laguta
  Magnus Karlsson
  Jaroslaw Poluchowicz
  Attila Stefani
  Charlie Gjedde
  Dienis Gizatullin
  Rory Schlein
  Ķasts Puodžuks
  Luboš Tomíček
  Sebastian Ułamek
  Rusłan Gatiatow
  Chris Holder
  Joonas Kylmäkorpi
  Piotr Protasiewicz
  Norbert Magosi
  Zsolt Bencze
W sezonie 2007 barwy miejscowego klubu reprezentowali: Szatmari, Stefani, Magosi i Bencze.

Mseno (3) 
 23 czerwca 2007 –  Mšeno (ACCR)
 Lista startowa:
  Adrian Rymel
  Friedrich Wallner
  Henk Bos
  Krzysztof Kasprzak
  Aleš Dryml
  Manuel Hauzinger
  Tobias Kroner
  Kaj De Jong
  Daniel Kling
  Rienat Gafurow
  Izak Šantej
  Lukáš Dryml
  Denis Sajfutdinow  Martin Vaculík
  Lewis Bridger
  Jarosław Hampel
  Thomas Stange
  Hynek Štichauer
  Richard Wolff

Motala (4) 
 30 czerwca 2007 –  Motala (Svemo)
 Lista startowa:
  Christian Hefenbrock
  Oliver Allen
  Mikael Max
  Damian Baliński
  Carl Johan Raugstad
  Kai Laukkanenn
  Matt Brown
  Kenneth Bjerre
  Rune Sola
  Martin Smolinski
  Jesper B. Jensen
  Simon Stead
  Jonas Davidsson
  Paweł Hlib
  Kauko Nieminen
  Fredrik Lindgren
  Daniel Davidsson
  Ricky Kling
W sezonie 2007 zawodnikami miejscowego klubu byli: Max, Baliński i Bjerre.

Półfinały

Lonigo (1) 
 7 lipca 2007 –  Lonigo (FMI)

Lublana (2) 
 8 lipca 2007 –  Lublana (AMZS)
 Polacy: Grzegorz Walasek (rozstawiony)

Finał

Vojens (finał) 
 15 września 2007 –  Vojens (DMU)

 Bieg po biegu:
 Pedersen, Baliński, Kroner, Davidsson
 Iversen, Bjerre, Dryml, Schlein
 Tomíček, Lindgren, Dobrucki, Johnston
 Gafurov, Gizatullin, Kasprzak, Legault (u/w)
 Bjerre, Baliński, Johnston, Legault
 Dryml, Gafurov, Lindgren, Kroner
 Dobrucki, Davidsson, Kasprzak, Schlein
 Iversen, Tomíček, Pedersen, Gizatullin
 Dobrucki, Dryml, Baliński, Gizatullin
 Bjerre, Tomíček, Kasprzak, Kroner
 Iversen, Johnston, Davidsson, Gafurov
 Pedersen, Lindgren, Schlein, Legault
 Tomíček, Gafurov, Schlein, Baliński (d/start)
 Iversen, Dobrucki, Legault, Kroner (d4)
 Davidsson, Lindgren, Gizatullin, Bjerre (u/w)
 Dryml, Kasprzak, Pedersen, Johnston
 Kasprzak, Iversen, Gjedde, Lindgren (w/su)
 Gizatullin, Schlein, Kroner, Johnston
 Dryml, Davidsson, Tomíček, Legault
 Pedersen, Bjerre, Dobrucki, Gafurov
 Bieg dodatkowy o trzecie miejsce:
 Pedersen, Tomíček

Zobacz też 
 Grand Prix 2008
 Turniej o Złoty Kask 2007

2008